(1985-), personnalité télévisuelle américaine,
 Elizabeth Wurtzel (1967-2020), écrivaine et journaliste américaine,
 Sol M. Wurtzel (1890–1958), producteur américain,
 Stuart Wurtzel (1940-), directeur artistique américain.

Voir aussi